Aalbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Aalbach (Aisch-Flutkanal), linker Zufluss des Aisch-Flutkanals bei Dietersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern, der dort in die Aisch zurückläuft
 Aalbach (Auerbach), linker Zufluss des Auerbachs (zur Elz) in Auerbach (Gemeinde Elztal), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Aalbach (Burkelsbach), linker Zufluss des Burkelsbachs nach Waldweiler, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Aalbach (Emscher), alternative Bezeichnung für den Ewinger Bach, einem rechten Zufluss der Emscher in Dortmund-Huckarde, Nordrhein-Westfalen
 Aalbach (Etsch), früherer Name des Aaltalbachs, linker Zufluss der Etsch vor St. Florian (Neumarkt), Region Trentino-Südtirol, Italien
 Aalbach, vielleicht Oberlaufname des Federbach (Lein) nahe Zeirenhof, Gemeinde Schechingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
  Aalbach (Gander), rechter Quellbach der Gander, Aspelt, Gemeinde Frisingen, Kanton Esch an der Alzette, Luxemburg
 Aalbach oder Aal (Kocher), linker Zufluss des Kochers in Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Aalbach (Kuselbach), Unterlaufname des Pfeffelbachs von Thallichtenberg bis Diedelkopf (Stadt Kusel), Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz, linker Quellbach des Kuselbachs
 Aalbach (Nebel), Oberlaufname der Lößnitz, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Aalbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Bettingen (Stadt Wertheim), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Aalbach (Möhne), rechter Zufluss der Möhne vor Rüthen, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Aalbach (Mosel) – drei linke Zuflüsse der Mosel in Luxemburg; flussabwärts:
 Aalbach (Mosel, Stadtbredimus), Zufluss bei Stadtbredimus, Kanton Remich
 Aalbach (Mosel, Hëttermillen), Zufluss bei Hëttermillen (Gemeinde Stadtbredimus), Kanton Remich
 Aalbach (Mosel), Zufluss bei Wormeldingen, Kanton Grevenmacher
 Aalbach (Napte), zuvor Ellernbach, Mittellauf des Niederbeller Bachs bis Belle-Niederbelle (Stadt Horn-Bad Meinberg), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen, linker Zufluss der Napte
 Aalbach (Oder), deutscher Name des Flusses Gunica, linker Zufluss der Oder in Jasienica (Stadt Police), Powiat Police, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Aalbach (Reiglersbach), rechter Zufluss des Reiglersbachs im Reiglersbachsee vor Weipertshofen (Gemeinde Stimpfach), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Aalbach (Rotach), linker Auenzufluss der Rotach (zur Wörnitz) gegenüber dem Maxenhof, Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Aalbach (Schneidheimer Sechta), rechter Zufluss der Schneidheimer Sechta nach Sechtenhausen (Gemeinde Unterschneidheim), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Aalbach (Tollense), auch Malliner Bach oder Malliner Wasser, linker Zufluss der Tollense bei Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:

 Aalenbach
 Ahlbach (Begriffsklärung)
 Albach